

Chimica 
 BHT – butilidrossitoluene

Codici 
 BHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brighton Downs, Australia
 bht – codice ISO 639-3 della lingua bhattiyali

Altro 
 BHT – sigla automobilistica internazionale del Bhutan